Bipolaris — рід грибів родини Pleosporaceae. Назва вперше опублікована 1959 року.

Класифікація 
До роду Bipolaris відносять 145 видів:

Примітки

Джерела 
 Shoemaker, R.A. 1959. Nomenclature of Drechslera and Bipolaris, grass parasites segregated from 'Helminosporium'. Canadian Journal of Botany. 37(5):879-887 - P.882

Роди грибів